Escandón, un quartier de la ville de Mexico.

 Ana María Escandón Loaiza (1982-), une karatéka colombienne ;
 José de Escandón (1700-1770), un espagnol installé en Amérique qui devint le premier gouverneur de la colonie de Nuevo Santander ;
 Manuel de Escandón (1857-1940), un joueur de polo mexicain ;
 Rutilio Escandón Cadenas (1958-), un homme politique mexicain.